Petroselinum ammoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gustav Reichenbach. Petroselinum ammoides ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
ammoides